As eleições legislativas portuguesas de 2022 (também designadas eleições para a Assembleia da República) realizaram-se antecipadamente a 30 de janeiro de 2022 e constituiram a XV Legislatura da Assembleia da República. O Partido Socialista (de centro-esquerda), liderado pelo primeiro-ministro António Costa, venceu as eleições, atingindo a maioria absoluta. Foi apenas a segunda vez que o PS alcançou tal feito desde a redemocratização, tendo a primeira sido em 2005.

Em 27 de outubro de 2021, a proposta do XXII Governo Constitucional de Orçamento de Estado para 2022 foi chumbada na Assembleia da República. A proposta teve o voto a favor do Partido Socialista (PS), a abstenção do Pessoas–Animais–Natureza (PAN) e das duas deputadas não inscritas, e o voto contra de todos os restantes partidos com representação parlamentar à esquerda, do Partido Comunista Português (PCP), Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV), Bloco de Esquerda (BE), e à direita, do Partido Social Democrata (PSD), CDS – Partido Popular (CDS–PP), Iniciativa Liberal (IL), e CHEGA (CH). Como o PS não tinha maioria na Assembleia da República, estava, desde 2015 (em que vencera as eleições uma coligação de direita, mas sem maioria), dependente dos partidos de esquerda (BE, PCP e PEV) para fazer aprovar os orçamentos; o de 2022 era o primeiro que estes partidos tinham decidido rejeitar.

Na sequência ao chumbo do orçamento, o primeiro na história da Terceira República, o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa anunciou publicamente, no dia 4 de novembro, a marcação de eleições para o dia 30 de janeiro de 2022. A 5 de dezembro de 2021, decretou oficialmente a decisão. De acordo com a Constituição da República Portuguesa, é necessária a realização de eleições nos sessenta dias seguintes à dissolução do Parlamento.

A vitória do PS com maioria absoluta passou a permitir-lhe governar, por quatro anos, sem necessidade de entendimentos com os partidos à sua esquerda.

Contexto

Votação durante a pandemia 
Estas eleições, que serão o quarto ato eleitoral — depois das eleições dos Açores de 2020, das presidenciais de 2021 e das autárquicas do mesmo ano — a acontecer em Portugal desde o início da pandemia de COVID-19 no país, acontecerão durante a quinta vaga da pandemia no país, que se caracteriza por ter a variante ómicron do SARS-CoV-2 como variante predominante. Assim sendo, até 19 de janeiro de 2022, a informação oficial era de que as pessoas em confinamento ou isolamento devido à COVID-19 e outros impedidos de se deslocar à assembleia de voto no dia principal do ato eleitoral, como utentes de lares ou presos, poderiam pedir entre 20 e 23 de janeiro a recolha do respetivo voto na morada onde se encontram a cumprir confinamento, o que ocorrerá em 25 e 26 de janeiro. Porém, isto impediria de votar todos os eleitores que ficassem isolados a partir do dia 24.

A 19 de janeiro de 2022, a Ministra da Administração Interna, Francisca Van Dunem, e a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, anunciaram que os eleitores em isolamento profilático devido à COVID-19 poderão sair de casa para votar no dia 30 de janeiro, na sequência de um parecer jurídico que o Governo tinha pedido ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República. Independentemente de estarem infetados ou não, o governo e a DGS recomendaram que as pessoas em situação de isolamento profilático votem entre as 18h e as 19h desse mesmo dia, sem necessidade de apresentarem qualquer declaração relativa ao referido isolamento, e que apenas saiam para exercer o seu direito de voto. Nas outras três eleições que haviam ocorrido durante a pandemia, não se tinha tomado esta decisão.

Naquele parecer, o Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, após o Governo lhe ter perguntado que valor jurídico deveria prevalecer (a proibição de sair de casa decorrente do risco de contágio, ou o direito universal ao voto), respondeu que "não pode ser imposta aos eleitores sujeitos a confinamento a privação do direito de sufrágio" e anunciou que considera urgente rever a legislação eleitoral, alegando que o regime legal vigente "não harmonizou em termos adequados" o direito ao voto dos eleitores em confinamento obrigatório. Entretanto, já a Comissão Nacional de Eleições tinha também emitido a mesma opinião jurídica.

Votação antecipada 
Os eleitores puderam votar antecipadamente, o que aconteceu a uma semana antes do dia das eleições, a 23 de janeiro de 2022. Os eleitores tiveram de se registar para poderem votar mais cedo entre 16 e 20 de janeiro de 2022. Pediram para votar antecipadamente 315.785 eleitores, um número abaixo das expectativas, dado que o governo esperava uma maior percentagem de eleitores que solicitassem uma votação antecipada. A 23 de janeiro, 285.848 eleitores (90,5% dos eleitores que solicitaram) votaram mais cedo.

Partidos

Com representação parlamentar 
Os partidos ou coligações que obtiveram deputados na Assembleia da República nas eleições legislativas de 2019 e que contestarão a eleição são os seguintes:

Sem representação parlamentar 
Os partidos ou coligações que não obtiveram deputados na Assembleia da República nas eleições legislativas de 2019 e que contestarão a eleição são os seguintes:

Círculos eleitorais

Com representação parlamentar

Sem representação parlamentar

Distribuição de deputados 
A seguinte tabela contém o número de deputados a eleger em cada círculo eleitoral.

Debates

Com representação parlamentar

Sem representação parlamentar

Entre cabeças-de-lista

Sondagens

Afluência

Resultados oficiais

Resultados por concelhos

Resultados por círculo eleitoral

Açores

Aveiro

Beja

Braga

Bragança

Castelo Branco

Coimbra

Évora

Faro

Guarda

Leiria

Lisboa

Madeira

Portalegre

Porto

Santarém

Setúbal

Viana do Castelo

Vila Real

Viseu

Europa 

Após problemas processuais que atrasaram o apuramento, em fevereiro de 2022 a votação foi anulada pelo Tribunal Constitucional, que ordenou a repetição do escrutínio neste círculo.

Fora da Europa

Análise e reações 
O PS — no governo de Portugal desde 2015 — venceu as eleições, conquistando uma maioria absoluta na Assembleia da República, a qual lhe permitirá dispensar os entendimentos à sua esquerda a que estava obrigado desde 2015 para viabilizar os orçamentos. Foi a segunda vez que o partido alcançou uma maioria absoluta no parlamento desde a sua fundação, tendo a primeira sido em 2005. O PS ganhou 41,4% dos votos e elegeu 120 deputados, quatro a mais do que os necessários para uma maioria absoluta. O PS foi o mais votado em todos os distritos de Portugal Continental e nos Açores, tendo perdido para o PSD apenas na Madeira. Os analistas consideram que o PS se beneficiou de uma transferência dos eleitores do BE e da CDU. O jornal Expresso observou que, sem considerar os votantes no estrangeiro, o PS conseguiu  votos a mais do que em 2019, enquanto o BE e a CDU perderam juntos  votos. Costa afirmou que a "maioria absoluta não significa poder absoluto" e que ainda estaria aberto a dialogar com os outros partidos, apesar de já não ser exigência para governar. Também prometeu reformas, afirmando: "Foram criadas as condições para realizar investimentos e reformas para que Portugal seja mais próspero, mais justo, mais inovador."

O PSD permaneceu estável, com desempenho inferior ao registado nas pesquisas de opinião, que previam uma disputa renhida com o PS. Os sociais-democratas alcançaram 29,1% dos votos, um pouco mais do que em 2019, e elegeram 77 deputados, dois a menos do que na eleição anterior. O PSD foi superado pelo PS em distritos onde tradicionalmente vencia, como Leiria e Viseu, perdendo Bragança por apenas 15 votos; ganhou apenas na Madeira. Na mesma noite da eleição, o líder do partido, Rui Rio, afirmou que pretendia pedir a demissão do cargo.

O CHEGA terminou em 3.º lugar, conquistando 12 deputados e 7,2% dos votos. A Iniciativa Liberal ficou em 4.º lugar, com 8 deputados e 4,9% dos votos. Ambos os partidos obtiveram ganhos consideráveis nesta legislatura, dado que, nas eleições de 2019 (em que ambos se tinham estreado), cada um tinha obtido apenas 1,3% dos votos e elegido um deputado. O líder do CHEGA, André Ventura, comemorou uma "grande noite", embora o partido tenha recebido mais de  votos a menos do que Ventura havia registado nas eleições presidenciais do ano anterior, quando a participação dos eleitores foi menor. Ventura atribuiu a culpa pela maioria do PS ao líder do PSD, por não ter formado uma aliança entre os dois partidos de direita, e afirmou: "De agora em diante não haverá uma oposição suave. Vamos assumir o papel de ser a verdadeira oposição aos socialistas e restaurar a dignidade a este país." O líder da IL, João Cotrim de Figueiredo, também comemorou ganhos suficientes para formar uma bancada parlamentar, e disse que o seu partido seria uma "firme oposição ao socialismo".

Tanto o BE quanto a CDU sofreram perdas, sendo superados pelo CHEGA e pela IL: o BE elegeu 5 deputados, com 4,4% dos votos; a CDU conquistou 6 deputados e 4,3% dos votos, perdendo deputados nos distritos de Évora e Santarém. A rejeição dos partidos ao orçamento de 2022 foi considerada um fator para a perda de votos e deputados, bem como o voto útil destinado a evitar uma vitória do PSD. O Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV), que concorre sempre coligado com o PCP na CDU, perdeu todos os seus deputados pela primeira vez. A líder do BE, Catarina Martins, culpou o PS por ter criado uma "falsa crise" que, segundo ela, resultou numa eleição polarizada que penalizou partidos à esquerda do PS. Também se manifestou contra os ganhos do CHEGA. O líder do Partido Comunista Português, Jerónimo de Sousa, fez uma declaração semelhante sobre o PS.
 
O CDS – Partido Popular (CDS–PP) perdeu pela primeira vez todos os seus deputados, recebendo 1,6% dos votos e deixando de ter representação parlamentar. O líder do partido, Francisco Rodrigues dos Santos, anunciou a sua demissão. Também por conta do voto útil, o PAN ficou pior do que em 2019, conquistando uma deputada e 1,6% dos votos, três deputados a menos do que na eleição anterior. A líder do PAN, Inês Sousa Real (a única deputada eleita), lamentou o resultado, afirmando que uma maioria absoluta seria má para a democracia. O LIVRE elegeu um deputado e obteve 1,3% dos votos; o seu líder, Rui Tavares, foi o único eleito pelo partido, em Lisboa.

A afluência dos eleitores foi a maior desde as legislativas de 2015.

Repetição da votação no círculo eleitoral da Europa 
A 15 de fevereiro de 2022, o Tribunal Constitucional decidiu por unanimidade a repetição do ato eleitoral nas assembleias de voto do círculo eleitoral da Europa, devido ao facto de terem sido considerados nulos mais de 80% dos votos deste círculo eleitoral.

Esta anulação fora decidida, a 10 de fevereiro, pela mesa de Apuramento Geral da Europa, porque tinham sido recebidos votos que não vinham acompanhados de uma cópia do documento de identificação (cartão de cidadão ou bilhete de identidade) — exigência da lei eleitoral portuguesa para votos exercidos por correspondência em vez de presencialmente, a fim de garantir a pessoalidade do voto — e porque muitas das mesas que os receberam e processaram, em vez de os terem separado dos restantes por não serem válidos, decidiram misturá-los na urna com os votos válidos, contra as instruções da Comissão Nacional de Eleições (CNE) e contra os protestos do PSD; por já estarem misturados e não ser possível distinguir os boletins nulos dos boletins válidos, a mesa de Apuramento Geral da Europa decidiu anular todos os votos das mesas que tinham agido desse modo. O mesmo incidente sucedeu em mesas do círculo de Fora da Europa, mas, neste, a mesa de Apuramento Geral teve um entendimento diferente e decidiu não anular os votos das mesas onde tinha ocorrido essa mistura de votos.

Na sequência destas decisões, vários partidos (o Chega, o PAN, o Livre, o Volt e o MAS), discordando da decisão da mesa da Europa de anular aqueles votos, apresentaram recurso da mesma ao Tribunal Constitucional, argumentando que tinha havido uma reunião entre os partidos e o Ministério da Administração Interna onde se tinha decidido considerar válidos os votos que não viessem com cópia do documento de identificação (uma decisão descrita como um "acordo de cavalheiros") — reunião esta em que também o PSD, partido que promovera a anulação destes votos, tinha participado e concordado com a deliberação, mas tendo vindo a mudar de ideias posteriormente após ter consultado o seu gabinete jurídico (dado que, antes da reunião, não estava prevista a discussão desse tema). O Tribunal concedeu provimento parcial apenas ao recurso apresentado pelo Volt, o único dos cinco recursos considerado juridicamente bem instruído, uma vez que revogou, conforme pretendia o partido, a deliberação da Assembleia de Apuramento Geral do Círculo da Europa, na parte em que declara a nulidade de todos os votos nas assembleias de voto do círculo eleitoral da Europa e respondeu que essa decisão tinha sido "grosseiramente ilegal", tendo declarado que os partidos não tinham competência para chegarem a um entendimento diferente da lei eleitoral, e reiterando que só poderiam mesmo ser válidos os boletins que viessem acompanhados com cópia do documento de identificação. Mais considerou o Tribunal que, dado que os votos anulados constituíam uma percentagem tão elevada do total, o resultado do apuramento poderá ter sido influenciado; como tal, e dado que era impossível determinar o verdadeiro resultado (por motivo de se terem misturado votos válidos com inválidos), ordenou a repetição da votação no círculo da Europa, ao contrário do que pretendia o Volt, nomeadamente a contabilização como válidos de todos os votos considerados nulos pela Assembleia de Apuramento Geral do Círculo da Europa.

Quanto ao círculo de Fora da Europa, apesar de o PSD ter manifestado a sua discordância com a decisão de não anular os votos em causa, optou por não apresentar recurso para o Tribunal Constitucional, motivo pelo qual o resultado foi considerado válido e a votação não foi repetida neste círculo.

Entretanto, o PSD anunciou que iria apresentar uma queixa no Ministério Público contra os membros das mesas onde se verificaram as misturas de votos, alegando ter sido cometido um crime eleitoral "intolerável" de forma "consciente" e "dolosa".

A repetição da eleição foi depois marcada pela CNE para os dias 12 e 13 de março de 2022 de forma presencial, mantendo-se a possibilidade de votar por correspondência, sendo considerados válidos os boletins recebidos até ao dia 23 de março. Como consequência, a tomada de posse do novo governo foi adiada.

Ligações externas 
 Eleições para a Assembleia da República 2022 — Comissão Nacional de Eleições

Eleições legislativas portuguesas de 2022
2022
2022 em Portugal
Portugal